Пестрогрудки () — род воробьиных насекомоядных птиц семейства сверчковых (Locustellidae).

Классификация 
На июнь 2018 года в род включают 12 видов:

Примечания 

Сверчковые (птицы)
Роды птиц